Leon Orbeli (1882-1958) – armeński fizjolog
 Iosif Orbeli (1887-1961) – armeński orientalista
 Ruben Orbeli (1880-1943) – armeński archeolog